Орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Дунаївська сільська рада — Запорізька область, Приазовський район
 Дунаївська сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Дунаївська сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район